Маргус Тсахкна (; , Тарту, Эстония) — эстонский политический и государственный деятель, член Рийгикогу, один из лидеров новой либеральной партии Эстония 200. Бывший лидер консервативной партии Отечество, бывший министр обороны в  и министр социальной защиты во .

Политическая деятельность 
В 2000 году он вступил в партию «Союз отечества» (Pro Patria). 

С 2001 по 2004 он был председателем «Noor-Isamaa», молодёжной организации при партии «Союз отечества». В 2015 году сменил Урмаса Рейнсалу на посту председателя партии.

С 2001 по 2003 он был советником города Тарту. С 2003 по 2006 он был секретарем партии «Союз Отечества» по политическим вопросам. После слияния партий «Союз отечества» и «Союз Республики» в новую партию «Pro Patria ja Res Publica Liit», с 2007 по 2010 года он был её генеральным секретарем, а с 2010 по 2013 также политическим секретарем. С 2013 года он является заместителем председателя партии.

С 2007 года он является членом парламента Эстонии. С 2011 года он является председателем социальной комиссии.

В 2000 году он основал христианский молодёжный центр в Тарту. Он является членом общества Генерала Йохана Лайдонера и студенческого братства «Корпус Сакала».

В 2009 году он стал популярным в своей стране за второе место в эстонском конкурсе вокалистов «Laulud tähtedega». Он пел вместе с победительницей конкурса «Эстония ищет суперзвезду» Биргит Ойгимеель.

Маргус Тсахкна говорит на эстонском, английском и русском языках. Он женат, имеет двоих детей.

Примечания 

Члены Рийгикогу
Министры обороны Эстонии